Varevo (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Varevo (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška